Die Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (Beaune-Chagny-Nolay) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Côte-d’Or und Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 20. Dezember 2006 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Beaune. Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
 Per 1. Januar 2016 bildeten die Gemeinden Ivry-en-Montagne und Jours-en-Vaux die Commune nouvelle Val-Mont.
 Per 1. Januar 2017 bildeten die Gemeinden Cormot-le-Grand und Vauchignon die Commune nouvelle Cormot-Vauchignon. Gleichzeitig trat die Gemeinde Change aus dem Département Saône-et-Loire dem Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Beaune Cote et Sud
Gemeindeverband im Département Côte-d’Or
Gemeindeverband im Département Saône-et-Loire
Gegründet 2006